Лас Кодорнисес има више значења:

 Лас Кодорнисес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кодорнисес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кодорнисес (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кодорнисес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кодорнисес (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кодорнисес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Кодорнисес (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кодорнисес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Кодорнисес (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Кодорнисес (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Кодорнисес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Кодорнисес (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику